В Соединённых Штатах насчитывается 3 округа с названием Лодердейл ():
 округ Лодердейл — штат Алабама
 округ Лодердейл — штат Миссисипи
 округ Лодердейл — штат Теннесси